Die Zweite Division 1968/69 war die 52. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1968 und endete im Mai 1969.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während die beiden Tabellenletzten in die Dritte Division abstiegen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer

Fußballsaison 1968/69